Leyden ist der Name folgender Orte:

 Leyden, früherer Name von Leiden (Stadt), Stadt in den Niederlanden
 Leyden, altdeutscher Name von Lyon, Stadt in Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Leyden (Colorado)
 Leyden (Massachusetts)
 Leyden (New York)
 Leyden (North Dakota), im Pembina County
 Leyden (Wisconsin), im Rock County
 Leyden Township, im Cook County, Illinois

Leyden oder van Leyden ist der Familienname folgender Personen:
 Aert Claesz. van Leyden (auch Aertgen van Leyden; 1498–1564), niederländischer Maler
 Casimir von Leyden (1852–1939), deutscher Gesandter
 Ernest van Leyden (1892–1969), niederländisch-amerikanischer Maler
 Ernst von Leyden (1832–1910), deutscher Mediziner
 Friedrich Leyden (1891–1944), deutscher Geograph und Diplomat
 Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht (1768–1821), niederländischer Politiker
 Isolde Leyden, Pseudonym von Else Krafft (1877–1947), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Jan van Leyden (1509–1536), Wanderprediger der Täufer, siehe Jan van Leiden
 Jessica Leyden (* 1995), britische Ruderin
 John Leyden (1775–1811), schottischer Dichter und Orientalist
 Johann Marian von Leyden, deutscher Richter und Politiker
 Joseph Ignaz von Leyden (1734–1807/1809), deutscher Diplomat 
 Lucas van Leyden (1494–1533), niederländischer Maler und Kupferstecher
 Karin van Leyden (1909–1977), deutsch-amerikanische Malerin und Designerin
 Niclas Gerhaert van Leyden (um 1430–1473), niederländischer Bildhauer
 Norman Leyden († 2014), US-amerikanischer Arrangeur, Komponist und Orchesterleiter
 Terry Leyden (* 1945), irischer Politiker

Siehe auch:
 Leiden
 Layden
 Leyder